Halisarca är ett släkte av svampdjur. Halisarca ingår i familjen Halisarcidae. 

Halisarca är enda släktet i familjen Halisarcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Halisarca